Der Kanton Drôme des collines ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissements Valence, im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Miribel, Montrigaud und Saint-Bonnet-de-Valclérieux → Valherbasse

Kanton im Département Drôme